Хироми «Ро́ми» Деймс (; 5 ноября 1979, американская армейская база , Япония) — американская актриса. Наиболее известна ролью Трейси ван Хорн из телесериала «Ханна Монтана» (2006—2009).

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Актрисы озвучивания США
Иммигрировавшие в США из Японии